Соль-Илецк — топоним:

 Соль-Илецк — город в России, административный центр Соль-Илецкого района Оренбургской области.
 Соль-Илецк — военный аэродром в Оренбургской области.